Макми́кин (McMeekin) — фамилия.

Известные носители:
 Макмикин, Томас (1866—1952) — британский яхтсмен.
 Макмикин, Шон (род. 1974) — американский историк.